Бити има више значења:
 Бити (Невада)
 Бити (Канзас)